Striegel bezeichnet:
 Striegel (Tierpflege), ein Handwerkszeug zur Tierpflege, das meistens bei Pferden eingesetzt wird 
 eine Landmaschine zur Unkrautbekämpfung und Bodenlockerung, siehe Hackstriegel und Egge (Landtechnik)
 ein Verschlussorgan von kleinen Stauanlagen, siehe Striegelanlage.
 einen Hügelzug in Hessen, Deutschland
 einen Hügelzug bei und einen Ortsteil von Safenwil, Schweiz

Striegel ist der Familienname folgender Personen:
 Heiko Striegel (* 1970), deutscher Sportmediziner und Rechtswissenschaftler
 Ludwig Striegel (1954–2016), deutscher Musiker, Musikpädagoge, Autor und Hochschullehrer
 Sebastian Striegel (* 1981), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Strigel
 Strigl